Норцовка (), село, 
Залиманский сельский совет,
Балаклейский район,
Харьковская область.

Код КОАТУУ — 6320282803. Население по переписи 2001 г. составляет 220 (105/115 м/ж) человек.

В селе есть молочно-товарная ферма и лесничество.

Географическое положение 
С востока село Норцовка окружает сосновый лес. В 1 км на юг протекает река Северский Донец.

Достопримечательности 
 Братская могила советских воинов

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины

Населённые пункты Балаклейского района